Burg Loch bezeichnet:

 Burg Loch (Eichhofen), die Ruine einer Höhlenburg im bayerischen Nittendorf
 Burg Loch (Pinswang), die Ruine einer Höhlenburg über Pinswang in Tirol